La Ferrière kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 La Ferrière-sur-Risle – kommun i departementet Eure,
 La Ferrière-Harang – kommun i departementet Calvados, 
 La Ferrière-en-Parthenay – kommun i departementet Deux-Sèvres, 
 La Ferrière-de-Flée –kommun i departementet Maine-et-Loire, 
 La Ferrière-Bochard – kommun i departementet Orne, 
 La Ferrière-Béchet – kommun i departementet Orne, 
 La Ferrière-aux-Étangs – kommun i departementet Orne, 
 La Ferrière-au-Doyen – kommun i departementet Orne, 
 La Ferrière-Airoux – kommun i departementet Vienne, 
 La Ferrière, Côtes-d'Armor – kommun i departementet Côtes-d’Armor, 
 La Ferrière, Indre-et-Loire – kommun i departementet Indre-et-Loire, 
 La Ferrière, Vendée – kommun i departementet Vendée, 
 La Ferrière, Isère – kommun i departementet Isère,

Schweiz 

 La Ferrière, Bern, ort och kommun, Jura bernois,